Búfal, diversos bòvids, entre ells el búfal africà i el búfal aquàtic
 Búfal, Personatge del manga Musculman